Siegfried Lohmann (Stellenfelde, 10 de diciembre de 1927) es un expiloto de motociclismo alemán, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1955 hasta 1976.

Biografía  
"Sigi" Lohmann comenzó su carrera motociclística en 1949 con un moto de 250cc de la antigua máquina de la Wehrmacht alemana, hizo su debut en la carrera de aeródromo en Bremen. Con una Helios con un motor Kuehne, construido por el diseñador de Bremen Günter Warneke, en 1950, Lohmann atrajo la atención de todo el país. En 1955, realizaba su debut en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en el Gran Premio de Alemania en la categoría de 250cc. En la década de los 60, con una Bultaco se proclamó tres veces seguidas subcampeón del Campeonato Alemán de Motociclismo entre 1962 y 1964. Estuvo compitiendo en el Mundial hasta mediados de la década de los 70.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Alemania
Pilotos de Bultaco
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc